Jan Moszyński (duchowny) (zm. 1464) – kustosz płocki, kanonik trydencki
 Jan Kanty Moszyński (zm. 1737) – podskarbi wielki koronny, podskarbi nadworny koronny i krajczy wielki koronny, starosta ujski, gostyniński i inowłodzki
 Jan Moszyński (1902–1943) – polski prawnik i dziennikarz
 Jan Adam Moszyński (1961–2015) – polski brydżysta